Raudnitz steht für:
 Raudnitz (Schiff), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft

Raudnitz ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:
 Roudnice nad Labem, Stadt im Okres Litoměřice 
 Roudnice, Gemeinde im Okres Hradec Králové 
 Roudnice v Krkonoších, Ortsteil der Gemeinde Jestřabí v Krkonoších im Okres Semily

Raudnitz ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Rudzienice, Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Raudnitz ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Raudnitz (1856–1921), österreichischer Pädiater in Prag